Jean-Michel Richeux (1948-), cycliste français ;
 Marie Richeux (1984-), animatrice radiophonique et écrivaine française.

Patronyme français